

Patronyme

 François Bordet (1829-1901), homme politique bourguignon ;
 Gaël Bordet (1975-), écrivain français ;
 Joëlle Bordet (1953-), psychosociologue française ;
 Jules Bordet (1870-1961), immunologiste et microbiologiste belge ;
 Martine Bordet (1949-), athlète française ;
 Michel Bordet (1823-1892), acteur et auteur dramatique français ;
 Pierre Bordet (1914-1996), volcanologue français ;
 Régis Bordet (1964-), professeur français.

Toponyme

 Avenue Jules Bordet ;
 Gare de Bordet ;
 Institut Jules Bordet.